Longard ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Longard von Longarde ist der Ehename der schottischen Schriftstellerin D. Gerard (1855–1915)
 Emma Longard, deutsche Sängerin und Songwriterin
 Johann Claudius von Longard (1820–1901), preußischer Beamter und Abgeordneter
 Peggy Longard (1892–?), deutsche Stummfilmschauspielerin
 Philipp Longard (1860–1920), preußischer Beamter und Abgeordneter